Sinn Féin () est le nom de plusieurs partis politiques irlandais, nationalistes et/ou républicains :
 Sinn Féin (1905-1970) : Fondé en 1905, il est la principale force politique de la Guerre d'indépendance irlandaise, branche civile de la première Irish Republican Army, mais décline pendant la Guerre civile. En 1970, il se divise entre le Provisonal Sinn Féin et l'Official Sinn Féin.
 Sinn Féin ou Provisonal Sinn Féin : Issu du premier Sinn Féin, il reprend l'appellation par la suite. Branche politique de la Provisional Irish Republican Army, il participe au Conflit nord-irlandais et à l'Accord du Vendredi saint qui y met fin.
 Official Sinn Féin : Issu du premier Sinn Féin, il se rebaptise en Workers' Party of Ireland en 1982. Il est la branche politique de l'Official Irish Republican Army.
 Republican Sinn Féin : Scission de 1986 du Provisonal Sinn Féin opposé à l'électoralisme, il serait peut-être la branche politique de la Continuity Irish Republican Army.

Sinn Féin évoque aussi :
 Sinn Féin Printing & Publishing Company entreprise d'édition et d'imprimerie située à Dublin, ayant imprimé le journal Sinn Féin.

Généalogie du Sinn Féin